O nome Danny foi utilizado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

Furacão Danny (1985) - furacão de categoria 1 que atingiu o sul dos Estados Unidos, causando 3 fatalidades e 100 milhões de dólares em prejuízos.
Tempestade tropical Danny (1991) - tempestade tropical a leste das Pequenas Antilhas. Sem danos.
Furacão Danny (1997) - furacão de categoria 1 que atingiu o sul e o leste dos Estados Unidos, causando 4 fatalidades e 100 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Danny (2003) - furacão de categoria 1 a várias centenas de quilômetros a leste da costa atlântica dos Estados Unidos. Sem danos
Tempestade tropical Danny (2009) - tempestade tropical a nordeste das Bahamas, causando uma fatalidade.

Desambiguação